Tenney peut faire référence à :

Patronyme 

 , actrice,
 , juge,
 , banquier,
 , juge,
 Del Tenney, (1930-2013), réalisateur,
 , peintre,
  joueur de baseball,
 , joueur de baseball,
 , espionne,
 , homme politique américain,
 , compositeur et homme politique californien,
 James Tenney, musicien,
 Jon Tenney, acteur,
 Kevin Tenney, réalisateur et scénariste,
  (1904–1985), professeur,
 , personnalité américaine du monde équestre,
 , homme politique du New Hampshire,
 Tabitha Gilman Tenney, auteur (1762-1837)
 , personnalité religieuse,
 , auteur et éditeur américain.

Lieux

États-Unis 
 ,
 , près de Plymouth, New Hampshire,
 , à Methuen, Massachusetts,
 , Tenney, Minnesota,
 , Stow, Massachusetts,
 , Federal Point, Floride,
 Tenney Stadium, , Poughkeepsie, New York.

Antarctique